

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wasilówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów 
 Wasilówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki

Miejscowości na Białorusi 

 Wasilówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.